Nicola Badaloni (1854-1945), mazziniano e democratico
Nicola Badaloni, detto Marco (1924-2005), filosofo marxista